Це́льнер, Це́лльнер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Целльнер, Арнольд (1927—2010) — американский экономист.
 Цельнер, Леопольд Александр (1823—1894) — австрийский музыкальный критик.
 Целльнер, Мартина (род. 1974) — немецкая биатлонистка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
 Цельнер, Юлиус (1832—1900) — немецкий композитор.

См. также 
 Цёлльнер

Примечания